

Antropologia 
 Festival – evento festivo, spesso tenuto da una comunità locale, centrato su un certo tema

Cinema 
 Festival – film del 1961 diretto da César F. Ardavín
 Festival – film del 1996 diretto da Pupi Avati
 Festival – film del 2005 diretto da Annie Griffin
 Festival cinematografico – manifestazione culturale durante la quale sono presentati al pubblico dei film generalmente inediti

Cucina 
 Festival – sorta di gnocco fritto tipico della cucina giamaicana

Informatica 
 Festival – software di sintesi vocale

Musica 
 Festival – brano musicale di Francesco De Gregori del 1976
 Festival – album di Santana del 1977
 Festival – album di Paola & Chiara del 2002
 Festival – singolo di Paola & Chiara del 2002, dall'album omonimo
 Festival – album di Kenan Doğulu del 2006
 Festival – album dei Jon Oliva's Pain del 2010
 Festival musicale – festival ruotante principalmente attorno allo svolgimento di concerti, in uno o più giorni
 Festival – casa discografica francese

Televisione 
 Festival – serie televisiva antologica canadese andata in onda dal 1960 e al 1969 su CBC Television
 Festival – serie televisiva antologica britannica andata in onda dal 1963 al 1964 sulla BBC
 Festival – varietà di Canale 5 del 1987/88 condotto da Pippo Baudo

Altri progetti